Guiney ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Guiney (* 1966), irischer Filmproduzent
 Elizabeth Guiney (* 1991), US-amerikanische Skilangläuferin
 John Guiney (18821912), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Louise Imogen Guiney (1861–1920), US-amerikanische Schriftstellerin